Приозёрное () — село в Сандыктауском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Жамбылского сельского округа. Код КАТО — 116443100.

География 
Расположено на южном берегу озера Жаксы-Жалгызтау, в западной части района в 36 км на запад от центра района села Балкашино.

Улицы 

 ул. Акантау,
 ул. Алихана Бокейханова,
 ул. Березовка,
 ул. Василия Белая,
 ул. Кайыма Мухамедханова,
 ул. Карагайлы,
 ул. Сауран,
 ул. Сарыарка,
 ул. Тауелсиздик,
 ул. Ыбырая Алтынсарина.

Ближайшие населённые пункты 

 село Жаксы-Жалгызтау в 7 км на севере,
 село Аканбурлык в 11 км на северо-западе,
 посёлок Шантобе в 13 км на юге.

Население 
В 1989 году население села составляло 1247 человек (из них русских 65%).

В 1999 году население села составляло 856 человек (418 мужчин и 438 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 675 человек (329 мужчин и 346 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Сандыктауского района